Yamato (japanski kanji: 大和) je izvorno bilo imenom za kraj oko današnjeg grada Sakuraija u prefekturi Nari u Japanu. Poslije se je taj izraz rabio kao ime za pokrajinu (jap. 国, kuni) te kao staro ime za Japan. Riječ se semantički proširila na značenje "Japan" i općenito za nešto "japansko".

Japanska povijest
 Yamato, narod, prevladavajuća etnička skupina u Japanu
Yamato, japanski bojni brod iz Drugog svjetskog rata
 Yamato (razdoblje), razdoblje u japanskoj povijesti kad je japanski carski dvor vladao iz pokrajine Yamatoa
 Yamato-damashii, nacionalistički "japanski duh"
 Yamato Nadeshiko, ideologija savršene japanske žene
 Yamato Takeru, mitski japanski carević iz dinastije Yamato
 Yamato-e, klasična japanska slika

Zemljopis Japana
Japanska kultura